22. århundrede – 23. århundrede – andre århundreder

Det 23. århundrede består af årene 2201 til 2300, og forveksles således let med 2200-tallet, der består af årene 2200 til 2299.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder